Десять кораблей Королевского флота были названы HMS Swiftsure, включая:

 HMS Swiftsure — галеон; спущен на воду в 1573 году; переименован в Speedwell в 1607 году; потерян в 1624.
 HMS Swiftsure — 42-пушечный «большой корабль»; спущен на воду в 1621 году; захвачен голландцами в 1666 году.
 HMS Swiftsure — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1673 году; переименован в Revenge в 1706 году; продан на слом в 1787 году.
 HMS Swiftsure — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1750 году; продан в 1773 году.
 HMS Swiftsure — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1787 году; захвачен французами в 1801 году; отбит в битве при Трафальгаре в 1805 году; в 1808 году переименован в Irresistible, служил в качестве плавучей тюрьмы; разобран в 1816 году.
 HMS Swiftsure — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1804 году; с 1819 на рейдовой службе; продан на слом в 1845 году.
 HMS Swiftsure — броненосец типа Swiftsure; спущен на воду в 1870 году; блокшив с 1901 года; был продан в 1908 году.
 HMS Swiftsure — броненосец типа Суифтшюр; спущен на воду в 1903 году; продан на слом в 1920 году.
 HMS Swiftsure — легкий крейсер типа Свифтшур; спущен на воду в 1943 году; разобран в 1962 году.
 HMS Powerful — подводная лодка типа Суифтшюр; заложена в 1969 году; спущена на воду в 1973 году; снята с вооружения в 1992 году.